American Hockey Association néven az alábbi kettő jégkorongliga létezett:

American Hockey Association (1926–1942), alsóbb ligás félprofi liga, mely 1926 és 1942 között létezett.
American Hockey Association (1992–1993), alsóbb ligás félprofi liga, mely 1992 és 1993 között létezett.